Calva ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Calva (* 1992), mexikanischer Schauspieler. 
 José Carlos Valdez Calva (* 1986), mexikanischer Radrennfahrer, siehe José Valdez

Calva steht für:

 Calva (Arizona), Ort im US-Bundesstaat Arizona